Бо́твино — название населённых пунктов в России:
 Ботвино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Ботвино — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Ботвино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Ботвино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ботвино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Ботвино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Ботвино — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Ботвино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
Ботвин